Линья́к () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 170 км на юг от Орлеана, 55 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 581 человек (2007).

Достопримечательности 

 Руины замка XVI века в черте муниципалитета
 Замок Гёйльом (), XII век
 Церковь Сен-Кристоф
 Церковь Шато-Гёйльом, XIII век
 Долина Вавре
 Река Аллеметт
 Пруды Рош-Шевро, Пьед-Брес, Валетт, Тюоле, Бино
 Кузница Бернье

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini